North District (nepali: उत्तरी सिक्किम) är ett distrikt i den indiska delstaten Sikkim. Den administrativa huvudorten är Mangan.   Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i North District:

 Mangan

I övrigt finns följande i North District:

 Berg:
 Chameringu (en bergstopp)
 Gurudongmar (en bergstopp)
 Khangchengyao (ett berg)
 P'ao-han-li Shan (ett berg)
 Pemikhangchhen (en bergstopp)
 Pyramid Peak (ett berg)
 Siniolchu (ett berg)

 Bergspass:
 Cho La (ett bergspass)
 Dongkya La (ett bergspass)
 Lungnak La (ett bergspass)
 Naku La (ett bergspass)
 Pata La (ett bergspass)
 Sebu La (ett bergspass)
 Sese La (ett bergspass)
 Tangkar La (ett bergspass)
 Thīpa La (ett bergspass)

Källor 

Distrikt i Sikkim